

Крым 
 Ишунь — населённый пункт в Красноперекопском районе.
 Ишунь — до 1948 года название села Дозорное в Белогорском районе.
 Ишунь Татарский — до 1948 года название исчезнувшего села Малые Пруды в Кировском районе.
 Ишунь — до 1948 года название села Удачное в Красногвардейском районе.
 Ишунь — исчезнувшее село в Раздольненском районе.
 Ишунь Болгарский — до 1948 года название села Пруды в Кировском районе.

Сингапур 
 Ишунь (Сингапур) (ранее Ни-Сун; ) — название города и городского района в Северном регионе Сингапура.